Якуб Брабец (; родился 6 августа 1992 года в городе Прага, Чехословакия) — чешский футболист, защитник греческого клуба «Арис Салоники» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Брабец — воспитанник пражской «Спарты». Из-за высокой конкуренции он решил покинуть команду и присоединился к «Виктория Жижков» из другой части города. 30 мая 2009 года в матче против «Виктории» Пльзень Якуб дебютировал в Гамбринус лиге, в возрасте шестнадцати лет. По итогам сезона команда вылетела из элиты и Брабец продолжил выступления уже во Втором дивизионе Чехии. Летом 2011 года он вернулся в родную «Спарту». В начале он полгода провёл выступая за дублёров во второй лиге. 19 октября в матче Кубка Чехии против «Зноймо» Якуб дебютировал за «Спарту». 9 марта 2012 года в поединке против своего бывшего клуба «Виктория Жижков» он дебютировал за новую команду в чемпионате.

Летом 2012 года для получения игровой практики Брабец на правах аренды перешёл в «Зброёвку». 16 сентября в матче против «Градец-Коалове» он дебютировал за новую команду. После окончания аренды Якуб вернулся в «Спарту».

16 сентября 2013 года в поединке против «Зноймо» он забил свой первый гол за пражскую команду. В этом же сезоне Якуб помог «Спарте» выиграть чемпионат и Кубок Чехии. 28 августа 2014 года в квалификационном раунде Лиги Европы против нидерландского «Зволле» Брабец забил гол. В 2015 году он стал обладателем Суперкубка Чехии. В матчах Лиги Европы против кипрского АПОЭЛа, греческого «Астерас» и испанского «Вильярреала» Якуб забил по мячу.

Летом 2016 года Брабец перешёл в бельгийский «Генк». 18 сентября в матче против «Андерлехта» он дебютировал в Жюпиле лиге. 20 октября в поединке Лиги Европы против «Атлетика Бильбао» Якуб забил свой первый гол за «Генк». Летом 2018 года Брабец на правах аренды перешёл в турецкий «Ризеспор». 11 августа в матче против «Касымпаши» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

Карьера в сборной 
В 2011 году Брабец в составе юношеской сборной Чехии занял второе место на юношеском чемпионате Европы в Румынии. На турнире он сыграл в матчах против команд Румынии, Греции, Ирландии, Сербии и Испании. В поединке против ирландцев Якуб забил гол.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Чехии Брабец принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против сборных Дании, Сербии и Германии.

29 марта 2016 года дебютировал за главную сборную страны в товарищеском матче против сборной Швеции, заменив на 59-й минуте Томаша Сивока. Матч завершился вничью, со счётом 1:1.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Командные

 «Спарта» (Прага)
  Чемпионат Чехии по футболу — 2013/14
 Обладатель Кубка Чехии — 2013/14

Международные

 Чехия (до 19)
  Юношеский чемпионат Европы — 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Ариса»
 Профиль на официальном сайте Первой лиги
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Зброёвка»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Арис» Салоники